Theodor Pištěk (1895–1960) – czeski aktor i reżyser
 Theodor Pištěk (ur. 1932) – czeski kostiumograf i malarz, laureat Oscara